Андрей Иванович Тимушев (род. 10 мая 1971 года) — советский, российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом.

Карьера

Клубная карьера 
Воспитанник сыктывкарского хоккея с мячом. Первый тренер - тренер Плосков А. П.. В 1988—1991 годах играл в составе «Строителя». 

В 1991-93 годах играл в столице Казахстана в составе местного «Динамо». В сезоне 1991/92 стал бронзовым призёром чемпионата СНГ. 

В 1993-96 годах снова в составе «Строителя». 

В 1996 году выехал в Швецию, где выступал за IFK «Vänersborg» (1997-2000), «Gripen/Trollhättan» BK (2000-2005). В 2005 году вернулся в Россию, но отыграв один сезон в «Маяке», снова выехал в Швецию. Играл за IF «Stjärnan» (2006-07) и «Vargöns» BK (2007-09).

Карьера с сборных 
В 1987 году стал чемпионом мира среди юношей. В составе молодёжной сборной СНГ стал серебряным призёром чемпионата мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 1992 года.

Не получив приглашение от тренеров сборной России, согласился выступать за сборную Казахстана. В составе казахстанцев играл с 1993 до 2006 год и дважды стал бронзовым призёром чемпионатов мира (2003, 2005).

Ссылки 
 А. Тимушев
 А. Тимушев

Хоккеисты с мячом Казахстана
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата